Milan peut faire référence à :

Toponyme 

 Milan, ville de Lombardie, en Italie
 Milan, municipalité canadienne du Québec, au Canada
 Différentes localités aux États-Unis :
 Milan (Géorgie)
 Milan (Illinois)
 Milan (Indiana)
 Milan (Kansas)
 Milan (Michigan)
 Milan (Minnesota)
 Milan (Missouri)
 Milan (New Hampshire)
 Milan (New York)
 Milan (Nouveau-Mexique)
 Milan (Ohio)
 Milan (Tennessee)
 Le Milan Bridge, pont en treillis américain à la frontière des comtés de Chippewa et Lac qui Parle, dans le Minnesota.

Animaux
 Le milan, un oiseau de proie ;
 le Milan de mer, un poisson de la famille des trigles.

Prénom
Milan, un prénom d'origine slave, porté notamment par :
 
 Milan III Obrenović (1819-1839), prince de Serbie en 1839 ;
 Milan IV Obrenović (1854-1901), prince de Serbie de 1868 à 1882, puis roi de Serbie de 1882 à 1889 sous le nom de Milan  ;
 Milan Kundera (1929), écrivain tchèque et français ;
 Milan Baroš (1981), footballeur tchèque.

Nom de famille 

 Diego Milán (1985-), coureur cycliste dominicain ;
 Facundo Milán (2001-), footballeur uruguayen ;
 Francisco de Paula Milán (1821-1883), gouverneur civil et militaire de Veracruz ;
 Jonathan Milan (2000-), coureur cycliste italien ;
 Victor Milán (1954-2018), écrivain américain de science-fiction ;
 Xavier Milan (1964-), écrivain et critique littéraire français.

Domaine militaire 
 Le Milan, un missile antichar franco-allemand ;
 Milan, avion de la famille des Mirage développé par Dassault et destiné à la Suisse ;
 Milan, un contre-torpilleur français pendant la Seconde Guerre mondiale ;

Autres 
 Milan, un super-vilain créé par Marvel Comics ;
 Milan, nom de code du projet Microsoft Surface ;
 Milan AC, une des deux grandes équipes de football de la ville italienne de Milan ;
 Milan, maison d'édition française ;
 Milan Records, label musical américain ;
 Ordre du Milan d'or, ordre japonais
 Milan K, série de bande dessinée française écrite par Sam Timel et dessinée par Corentin.
 Milan-Vignola, une ancienne course cycliste italienne.

Voir aussi 
 
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis